Oberon (Australië), een plaats in Nieuw-Zuid-Wales
 Oberon (besturingssysteem), een besturingssysteem voor computers
 Oberon (elfenkoning), de naam van een elfenkoning
 Oberon (maan), een maan van de planeet Uranus
 Oberon (North Dakota), een plaats in de VS
 Oberon (onderzeeër), een bepaalde klasse onderzeeërs
 Oberon (opera), een opera van Carl Maria von Weber
 Oberon (programmeertaal), een programmeertaal
 Oberon (televisieprogramma), een televisieprogramma over een fictief middeleeuws koninkrijk 
 Oberon (uitgeverij), een uitgeverij